Čeští držitelé Oscara (resp. českoslovenští držitelé Oscara) obsahuje seznam držitelů Ceny Akademie, anebo nominace na ni, českého, resp. slovenského původu. V seznamu jsou taky zahrnuty filmy, které v soutěži o Oscara v kategorii nejlepší cizojazyčný film získaly cenu, anebo nominaci. 

Kameraman českého původu Franz Planer byl na cenu nominován celkem pětkrát. Ivan Jandl získal speciálního miniaturního Oscara za postavu Karla Malíka v dramatu Poznamenaní. Herečka Ida Kamińska byla sice židovsko-polského původu, nominaci za nejlepší ženský výkon v hlavní roli však získala za československý snímek Obchod na korze. Režisér Jan Svěrák vyhrál v roce 1989 studentského Oscara, který se uděluje od roku 1973 začínajícím umělcům. Bylo to za režii filmu Ropáci. Svěrák později získal nominaci za nejlepší cizojazyčný film za snímek Obecná škola a Oscara za film Kolja.

Kategorie

Film

Cena 
 1965 Obchod na korze (režie Ján Kadár a Elmar Klos) - 38. ročník Ceny Akademie (ceremoniál 18. dubna 1966)
 1966 Ostře sledované vlaky (režie Jiří Menzel) - 40. ročník Ceny Akademie (ceremoniál 10. dubna 1968)
 1996 Kolja (režie Jan Svěrák) - 69. ročník Ceny Akademie (ceremoniál 24. března 1997)

Nominace 
 1965 Lásky jedné plavovlásky (režie Miloš Forman) - 39. ročník Ceny Akademie (ceremoniál 10. dubna 1967) 
 1967 Hoří, má panenko (režie Miloš Forman) - 41. ročník Ceny Akademie (ceremoniál 14. dubna 1969)
 1985 Vesničko má středisková (režie Jiří Menzel) - 59. ročník Ceny Akademie (nominace 11. února 1987, ceremoniál 30. března 1987)
 1991 Obecná škola (režie Jan Svěrák) - 64. ročník Ceny Akademie (nominace 19. února 1992, ceremoniál 30. března  1992)
 2000 Musíme si pomáhat (režie Jan Hřebejk) - 73. ročník Ceny Akademie (nominace 13. února 2001, ceremoniál 25. března 2001)
 2003 Želary (režie Ondřej Trojan) - 76. ročník Ceny Akademie (nominace 27. ledna 2004, ceremoniál 29. února 2004)

Režie 
 1975 Miloš Forman za americký film Přelet nad kukaččím hnízdem (cena)
 1984 Miloš Forman za americký film Amadeus (cena)
 1996 Miloš Forman za americký film Lid versus Larry Flynt (nominace)

Herec 
 1948 Ivan Jandl za americko-švýcarský film Poznamenaní (cena)

Scénář 
1998 Sir Tom Stoppard Zamilovaný Shakespeare (cena)
2007 Jan Pinkava za americký animovaný film Ratatouille (nominace)

Zvuk 
 2008 Petr Forejt za americký film Wanted (nominace)
 2022 Viktor Prášil za německý film Na západní frontě klid (společně s Frankem Kruse, Markusem Stemlerem, Larsem Ginzelem a Stefanem Korte) (nominace)

Výprava a dekorace 
 1984 Karel Černý za americký film Amadeus (společně s Patrizií von Brandenstein) (cena)
2019 Nora Sopková za americko-novozélandsko-český film Králíček Jojo (společně s Ra Vincentem) (nominace)

Masky 
 2022 Linda Eisenhamerová za německý film Na západní frontě klid (společně s Heike Merker) (nominace)

Kostýmy 
 1984 Theodor Pištěk za americký film Amadeus (cena)
 1989 Theodor Pištěk za francouzsko-americký film Valmont (nominace)

Kamera 
 1949 Franz Planer za americký film Champion (nominace)
 1951 Franz Planer za americký film Smrt obchodního cestujícího (nominace)
 1953 Franz Planer za americký film Prázdniny v Římě (společně s Henrim Alekanem) (nominace)
 1959 Franz Planer za americký film Příběh jeptišky (nominace)
 1961 Franz Planer za americký film Dětská hodinka (nominace)
 1981 Miroslav Ondříček za americký film Ragtime (nominace)
 1984 Miroslav Ondříček za americký film Amadeus (nominace)

Filmová píseň 
 2007 Markéta Irglová za irský film Once (společně s Glenem Hansardem za píseň „Falling Slowly“) (cena)

Animace 
 1991 Michaela Pavlátová za československý krátký animovaný film Řeči, řeči, řeči... (nominace)
 1997 Jan Pinkava za americký krátký film Geriho hra (cena)
2019 Daria Kashcheeva za český krátký animovaný film Dcera (nominace)

Krátký hraný film 
 1965 Alexander Hackenschmied za americký krátký film To Be Alive! (cena)
 2003 Bobby Garabedian a William Zabka za česko-americký krátký hraný film Most (nominace)

Vizuální efekty 
 2022 Viktor Müller a Kamil Jafar za německý film Na západní frontě klid (společně s Frankem Petzoldem a Markusem Frankem) (nominace)

Odkazy

Poznámky 
Rok uvedený před názvem filmu, či jménem umělce, znamená rok, ve kterém film vznikl.

Reference

Literatura

Související články 
 Seznam českých kandidátů na Oscara za nejlepší cizojazyčný film

Externí odkazy 
 Historický přehled československých Oscarů a nominací podle ČFTA
 Oscar na Novinkách.cz 
  Oficiální databáze Akademie filmového umění a věd (anglicky)

Oscar
Oscar
Oscar